Mužská dvouhra Australian Open 2020 probíhala ve druhé polovině ledna 2020. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Devatenáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace. Obhájcem titulu byla srbská světová dvojka a sedminásobný šampion Novak Djoković, jenž opět zvítězil. Federer, Djoković a Nadal tak vyhráli 15 z 16 předchozích ročníků Australian Open. Na grandslamu jejich vítězná šňůra činila 13 titulů. Tato tzv. Velká trojka triumfovala na 56 ze 67 předchozích grandslamů.

Rozlosování se uskutečnilo ve čtvrtek 16. ledna 2020 a první kolo bylo rozehráno dolní polovinou pavouka v pondělí 20. ledna téhož roku. 

První hráč světa Rafael Nadal usiloval o zkompletování druhého kariérního Grand Slamu, čímž se mohl stát prvním mužem v otevřené éře, který tohoto výkonu dosáhl. Výhrou by také vyrovnal Federerův rekord 20 grandslamů. Do Melbourne přijel se zápasovou bilancí 61–13. Ve čtvrtfinále však podlehl Rakušanu Dominicu Thiemovi, jenž ho v šestém vzájemném utkání na grandslamu poprvé porazil.

38letý Švýcar Roger Federer se v rozhodujícím supertiebraku páté sady třetího kola proti Australanu Johnu Millmanovi ocitl dva míče od vyřazení. Ze stavu 4:8 však koncovku otočil šňůrou šesti míčů, 10bodový supertiebreak vyhrál a oplatil mu porážku z US Open 2018. Jako první tenista v historii tak vyhrál 100. zápas dvouhry na Australian Open (při poměru 100–14) a stal se i prvním hráčem se 100 vítězstvími na dvou grandslamech, když tohoto výkonu dosáhl již 10. července 2019 ve Wimbledonu. Ve čtvrtfinále pak Federer porazil v pětisetové bitvě stého hráče žebříčku Tennyse Sandgrena. Ve čtvrté sadě přitom odvrátil sedm mečbolů Američana, z toho tři v řadě během zkrácené hry. Ve čtvrtfinále Australian Open tak udržel neporazitelnost s bilancí 15–0 a šňůru pětisetových výher v Melbourne prodloužil na šest. Pokračovala také jeho 19letá grandslamová neporazitelnost proti americkým soupeřům, trvající od jeho poslední takové prohry v osmifinále US Open 2001 s Agassim.

Finále: Posunutí rekordu osmým titulem Novaka Djokoviće 

Vítězem se stal 32letý Srb Novak Djoković, jenž ve finále za 3.59 hodiny zdolal rakouskou světovou pětku Dominica Thiema po pětisetovém průběhu 6–4, 4–6, 2–6, 6–3 a 6–4. Oba aktéři dosáhli shodného počtu pěti využitých brejkbolů z dvanácti příležitostí i 57 nevynucených chyb. Thiem soupeře přestřílel 55 vítěznými míči proti 46 winnerům Srba. Djoković dokázal ve finále grandslamu poprvé otočit nepříznivý vývoj setů ze stavu 1–2, když sedm předchozích finále s tímto vývojem prohrál. Z Melbourne Parku odjížděl se zápasovou bilancí 75–8. Kladný poměr vzájemných utkání Djoković navýšil na 6–4, z toho 4–1 na tvrdém povrchu. Rakušan přitom vyhrál tři ze čtyř předchozích duelů včetně French Open 2019 a Turnaje mistrů 2019. Djoković strávil před finále na dvorci 12.29 hodiny, zatímco Thiem 18.24 hodiny. Již úvodní Srbova výhra nad Janem-Lennardem Struffem znamenala jeho 900. vítězný zápas na okruhu ATP Tour. 

V probíhající sezóně si připsal první individuální a po ATP Cupu druhé turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý osmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Osmým triumfech na Australian Open navýšil vlastní historický rekord v počtu titulů a na turnaji udržel finálovou i semifinálovou neporazitelnost s bilancí 16–0. Celkově vybojoval sedmnáctou grandslamovou trofej z dvacátého šestého finále, čímž na třetím místě historických statistik ztrácel dva tituly na Nadala a tři na Federera. Trofej komentoval slovy: „Je to můj nejoblíbenější kurt a turnaj na světě. Jsem nadšený, že tu mohu opět zvednout trofej nad hlavu“.

První rakouský finalista melbournského majoru, 26letý Thiem, odešel po Roland-Garros 2018 a 2019 poražen i z třetího grandslamového finále.

Djoković si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů, na jeho čele vystřídal Nadala a pátým obdobím zahájil 276. týden na vrcholu klasifikace. Obdržel také odměnu ve výši 4 120 000 australských dolarů (cca 64,5 milionu korun). Finálový duel v Rod Laver Areně a na obrazovkách vně dvorce sledovalo 31 020 diváků, což znamenalo nový zápasový rekord turnaje.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Tenisté dle států a světadílů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

mužská dvouhra